Der Roccat Browser ist ein kostenloser Webbrowser für OS X und iOS, entwickelt von Runecats. Er nutzt WebKit als HTML-Renderer.

Systemvoraussetzungen 
Der Browser ist auf Mac OS X ab Version 10.5 (Leopard) einsetzbar. Damit ist er wichtig für ältere PCs, die keine moderne Version von Mac OS X verwenden können.

Mobile Version 
Roccat gibt es für iOS auf iPad und iPhone.

Versionsübersicht 
Der Browser wurde erstmals am 3. Februar 2011 veröffentlicht. Neue Releases erfolgten im jährlichen Rhythmus. Die aktuelle Version 8.5 erschien am 15. März 2019.

Siehe auch 
 Liste von Webbrowsern

Weblinks 
 Roccat-Webbrowser auf runecats.com
 Roccat für iOS

Einzelnachweise 

Webbrowser